BiH:
 Miloševo (Čelinac, BiH), naselje u općini Čelinac

Srbija:
 Miloševo (Jagodina, Srbija), naselje u općini Jagodina
 Miloševo (Negotin, Srbija), naselje u općini Negotin